James Cox kan verwijzen naar:

 James Cox (vertegenwoordiger) (1753–1810), Amerikaans politicus en vertegenwoordiger van New Jersey, 1809–1810
 James Cox (footballspeler), (1983–heden), speler bij het Colorado Buffaloes footballteam, 2005–2006
 J. B. Cox, James Brent Cox, (1984–heden), Amerikaanse basketbalspeler
 James Charles Cox (1834–1912), Australische wetenschapper
 James Middleton Cox (1870–1957), Amerikaanse politicus, Gouvereur van Ohio en Democratische presidentskandidaat in 1920
 James Renshaw Cox (1886–1950), Amerikaanse katholiek priester en presidentkandidaat in 1932
 James Cox (uitvinder) (1723–1800), Britse goudsmid en juwelier
 Jamie Cox (cricketspeler), cricketspeler
 Jamie Cox (bokser), bokser uit Swindon
 James Cox Aikins, Canadese politicus